Сычи:
 Сычи — мелкие и средней величины птицы семейства совиных;
 Сычи — деревня в Шатурском районе Московской области;
 Сычи — деревня в Можайском районе Московской области;
 Сычи — деревня в Мценском районе Орловской области;
 Сычи — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии;
 Сычи — деревня в Несвижском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Сыч (значения)